Le tournoi de tennis du Canada est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1997, classée en catégorie Tier I, se dispute à Toronto du 11 au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Anke Huber, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Yayuk Basuki et Caroline Vis.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 1997 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1997
Canada
Sport au Canada en 1997
Tennis en août 1997